«Первенец» — броненосная плавучая батарея (броненосец береговой обороны) Российского императорского флота.

Корабль был построен на английских судоверфях и в связи с тем что у России были на тот момент обострённые отношения с Англией, в Темзу был послан фрегат «Генерал-Адмирал» под командованием Василия Александровича Стеценко, для приведения оттуда батареи «Первенец» в каком бы состоянии готовности она ни находилась. За отличное исполнение этого Василий Александрович был пожалован орденом св. Владимира 3-й степени.

Выведенный из состава флота в 1905 году, длительное время служил в виде несамоходной баржи и порезан на металл только в 1959 году.

Вооружение

Командиры 
 3 января 1863 — хх.хх.1864 — капитан 1-го ранга Пузино, Орест Поликарпович
 хх.хх.1866 — хх.хх.1867 — капитан-лейтенант Гадд Георг-Людвиг 
 хх.хх.1867 — хх.хх.1869 — капитан 2-го ранга Копытов, Николай Васильевич
 с 02.03.1870 — капитан 1-го ранга Шварц, Михаил Павлович
 хх.хх.1872 — хх.хх.1882 — капитан 1-го ранга Купреянов, Яков Иванович
 хх.хх.1893 — хх.хх.1895 — капитан 1-го ранга Старк, Оскар Викторович
 хх.хх.1896 — хх.хх.1898 — капитан 1-го ранга Рожественский, Зиновий Петрович
 6 декабря 1898 — 1 мая 1900 — капитан 1-го ранга Небогатов, Николай Иванович
 1 января 1901 — 6 декабря 1901 — капитан 1-го ранга Сильман, Фёдор Фёдорович
 6 декабря 1901 — 11 октября 1902 — капитан 1-го ранга Миклуха, Владимир Николаевич

См. также 
 «Не тронь меня»
 «Кремль»

Ссылки 
 Широкорад А. Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857—1907.
 Фотоальбом

Примечания 

Военные корабли Российской империи
Военные корабли Балтийского флота
Плавучие батареи
Броненосцы России
Броненосцы береговой обороны